Mandoline (instrument), een muziekinstrument 
 Mandoline (keukengerei), een stuk keukengereedschap